Il singolare maschile del torneo di tennis Japan Open Tennis Championships 1995, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Jim Courier che ha battuto in finale Andre Agassi 6-3, 6-4.

Teste di serie

 Andre Agassi (finale)
 Jim Courier (quarti di finale)
 Wayne Ferreira (semifinali)
 Michael Chang (Semifinali)
 Thomas Enqvist (quarti di finale)
 Wayne Ferreira (quarti di finale)
 Assente
 Jan Siemerink (secondo turno)

 Martin Damm (primo turno)
 Jonathan Stark (primo turno)
 Patrick McEnroe (primo turno)
 Lionel Roux (secondo turno)
 Jeff Tarango (terzo turno)
 Greg Rusedski (terzo turno)
 Sébastien Lareau (terzo turno)
 Kenneth Carlsen (terzo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Japan Open Tennis Championships 1995